Шамборне́-ле-Бельво́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 18 км на північ від Безансона, 26 км на південь від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 171,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шамборне-ле-Бельво на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шамборне-ле-Бельво на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона